Zwei Schiffe der United States Navy erhielten den Namen USS New Mexico, nach dem Bundesstaat New Mexico:

* USS New Mexico (BB-40), ein Schlachtschiff der New-Mexico-Klasse, in Dienst von 1918 bis 1946
 USS New Mexico (SSN-779), ein U-Boot der Virginia-Klasse, in Dienst seit 2010

New Mexico